W Miejscowości i ich części w Polsce
 Henrykowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Nowe Miasto 
 Henrykowo – część wsi Maluszyn w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Szczutowo
 Henrykowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Supraśl 
 Henrykowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn
 Henrykowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Orneta 
 Henrykowo – osada wsi Warkały w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Miłakowo
 Henrykowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Święciechowa 
 Henrykowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Święciechowa  
 Henrykowo – część wsi Olszewo w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska

 Henrykowo – gromada

 Zobacz też
 Henryków